

Persone 
 Ciro Annichiarico (papa Ciro) (1775-1887) – presbitero e brigante italiano. 
 Silvia Annichiarico (n. 1947) –  cantante, attrice e conduttrice radiofonica italiana. 
 Simone Annichiarico (n. 1970) – conduttore televisivo italiano. 
 Vito Annichiarico (n. 1934) – attore italiano, noto come attore bambino dal film Roma città aperta
 Walter Annicchiarico (1924-1991) – attore, comico e conduttore televisivo italiano.

Pagine correlate 
 Annicchiarico
 Chiari